Sint-bernard, een hondenras
Grand-Saint-Bernard, een alpencol
Petit-Saint-Bernard, een alpencol

 Saint-Bernard (Ain)
 Saint-Bernard (Côte-d'Or)
 Saint-Bernard (Haut-Rhin)
 Saint-Bernard (Isère)

Zie ook 
 St. Bernard (doorverwijspagina)